

Persone
 Luca Landucci (1436-1516) – speziale italiano
 Marco Landucci (Lucca, 25 marzo 1964) – calciatore italiano
 Lando Landucci (1855-1937) – giurista e senatore italiano
 Pier Carlo Landucci (1900 – 1986) – presbitero e teologo italiano

Altre 
 Landucci (editore) una casa editrice messicana